Tervosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tervosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 28,50), 
 Tervosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,22), 
 Tervosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Tervosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Tervosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Tervosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Tervosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar